Гольдман — еврейская фамилия. Известные носители: Гольдман, Адриано (род. 1966) — бразильский кинооператор.
 Гольдман, Александр Генрихович (1884—1971) — советский физик.
 Гольдман, Ален (1931—2022) — французский раввин.
 Гольдман, Жан-Жак (род. 1951) — французский автор и исполнитель.
 Гольдман, Игорь Львович (род. 1933) — заслуженный мастер спорта России (пауэрлифтинг).
 Гольдман, Иосиф Адольфович (1937—2020) — советский и российский инженер-технолог, сценарист, продюсер, режиссёр.
 Гольдман, Исаак Меерович (1839—1905) — еврейский поэт, писатель и журналист.
 Гольдман, Люсьен (1913—1970) — французский философ и социолог, теоретик марксизма.
 Гольдман, Михаил Аронович (1924—2006) — советский белорусский поэт-песенник.
 Гольдман, Морис (род. 1933) — французский физик.
 Гольдман, Нахум (1895—1982) — немецкий лидер сионизма, публицист, основатель и третий президент Всемирного Еврейского Конгресса.
 Гольдман, Пьер (1944—1979) — французский революционер-интернационалист.
 Гольдман, Рональд
 Гольдман, Эмма (1869—1940) — североамериканская анархистка, лектриса, публицистка.
 Гольдман, Юний Семёнович (1925—2000) — русский поэт, писатель и журналист.

 Составные фамилии 
 Нисс-Гольдман, Нина Ильинична (1892—1990) — советский художник и скульптор, педагог, член Общества русских скульпторов, старейший член Союза художников СССР.